Příjmení Kalinowski nosí více významných osobností:

 Jarosław Kalinowski (* 1962) – polský politik
 Konstanty Kalinowski (1838–1864) – spisovatel, novinář a revolucionář
 Zygmunt Kalinowski (* 1949) – polský fotbalový brankář

Externí odkazy